Ра́дович () — сербская и черногорская фамилия. Известные носители:

 Радович, Александра (род. 1974) — сербская певица.
 Радович, Ана (род. 1986) — черногорская гандболистка.
 Радович, Андрия (1872—1947) — черногорский и югославский политический и государственный деятель, Премьер-министр Черногории
 Радович, Вуко (1910—1996) — черногорский и югославский живописец.
 Радович, Даринка (1896—1943) — югославская сербская крестьянка, участница Народно-освободительной войны Югославии.
 Радович, Корвин (1931—2017) — румынский шахматист, международный мастер (1968).
 Радович, Мирослав (род. 1984) — сербский футболист, полузащитник.
 Радович, Раде (1961—1998) — сербский воевода четников, участвовавший в Боснийской войне.
  (1936—2022) — югославский баскетболист и тренер.
 Радович, Ристо (Амфилохий) (1938—2020) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Черногорский и Приморский.

Примечания